Propustnost má v různých oborech tyto speciální významy:  

 Dopravní propustnost
 Propustná výkonnost trati nebo místa na trati (stanice, zhlaví) v železniční nebo jiné kolejové dopravě
 Propustnost (kapacita) pozemní komunikace
 Propustnost vodní cesty
 Maximální možný průtok vodního toku, vodního díla, potrubí atd.
Propustnost horninového prostředí v hydrogeologii 
 Vlastnost membrány nebo vrstvy, spočívající v možnosti jiných látek (kapalin, plynů nebo částic) nebo záření procházet přes ni 
 Optická propustnost, určuje množství propuštěného záření, opakem je absorpce světla (pohltivost)
 Promokavost oděvu, obuvi, krycí textilie nebo gumotextilie atd. (viz též nepromokavost)
 Prodyšnost 
 Prostupnost půdy (viz článek Půda (pedologie))
 a další